Wusa steht für:

 Women’s United Soccer Association, ehemalige, erste Profiliga im Frauenfußball in den USA
 Wusa (Einheit), eine ehemalige indische Längeneinheit